Grzegorz Śliwka (ur. 19 kwietnia 1982 w Cieszynie) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu WSS Wisła. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Ma na swoim koncie występy w Pucharze Świata w sezonach 2000/2001 i 2001/2002 (w tym w sezonie 2000/2001 był w kadrze na Turniej Czterech Skoczni). Występował też często w Pucharze Kontynentalnym.

Mistrz Polski drużynowo (1998), dwukrotny wicemistrz Polski drużynowo (1997, 2004).
W drużynie wywalczył także (wspólnie z Łukaszem Kruczkiem i Krystianem Długopolskim) brązowy medal podczas uniwersjady w Tarvisio w 2003.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

{{SORTUJ:Śliwka, Grzegorz]}}
Ludzie urodzeni w Cieszynie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2003
Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy trenerzy skoków narciarskich
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Urodzeni w 1982